Акбашев () — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Акбашев, Адамей Мурзабекович (1913—1942) — Председатель Черкесского/Карачаево-Черкесского облисполкома (до 1942).
 Акбашев, Борис Хаджимурзович (1932—2002) — государственный и общественный деятель Карачаево-Черкессии.
 Акбашев, Кабир Мухаметшарипович (1932—2019) — башкирский драматург, прозаик.
 Акбашев, Рашит Шагабутдинович (1933—2015) — советский и российский врач, государственный деятель.
 Акбашев, Роман Радикович (род. 1991) — российский футболист.